Santaritensi – abitanti di Nova Santa Rita (Piauí)
Santaritensi – abitanti di Santa Rita (Maranhão)
Santaritensi – abitanti di Santa Rita (Paraíba)
Santaritensi – abitanti di Santa Rita d'Oeste
Santaritensi – abitanti di Santa Rita de Caldas
Santaritensi – abitanti di Santa Rita de Cássia
Santaritensi – abitanti di Santa Rita de Jacutinga
Santaritensi – abitanti di Santa Rita de Minas
Santaritensi – abitanti di Santa Rita do Araguaia
Santaritensi – abitanti di Santa Rita do Itueto
Santaritensi – abitanti di Santa Rita do Novo Destino
Santaritensi – abitanti di Santa Rita do Pardo
Santaritensi – abitanti di Santa Rita do Passa Quatro
Santaritensi – abitanti di Santa Rita do Sapucaí